El término Héctor Sáez puede referirse a:

Héctor Sáez (actor) (1944-), actor mexicano;
Héctor Sáez Benito (1993-), ciclista español;